Огненный шторм — одно из последствий ядерного взрыва.
Огненный смерч — атмосферное явление.
Огненный шторм (фильм).
Огненный Шторм — супергерой DC Comics.